Ананян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Ананян Вахтанг Степанович (1905—1980) — вірменський письменник
 Ананян Левон Захарович (1946—2013) — вірменський журналіст і перекладач